Das Herreneinzel der Australian Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Stan Wawrinka, der im Halbfinale gegen Novak Đoković unterlag. Đoković besiegte im Finale Andy Murray mit 7:65, 6:74, 6:3 und 6:0.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open fand für die Herren vom 14. bis zum 17. Januar 2015 statt. Ausgespielt wurden sechzehn Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 

Herreneinzel
2015